International Gran Prix – film del 1924
 International Gran Prix – videogioco del 1981